Вышибала:

 Вышибала — профессия
 Вышибала (фильм, 2000)
 Вышибала (фильм, 2011)
 Вышибала (телесериал, 2016)

См. также 

 Вышибалы